A Hegyimentők (eredeti cím: Die Bergretter – Unterwegs mit der Air Zermatt) svájci televíziós filmsorozat, amelyet Frank Senn rendezett. Magyarországon a Galaxy és a Story4 tűzte műsorra.

Ismertető

Források 
 
 

Svájci televíziós sorozatok